Театр Маноэль (, ) — театр и концертный зал в Валлетте на Мальте.

История 
Театр назван в честь 66-го великого магистра ордена госпитальеров Антониу Мануэла де Вильены, который заказал строительство в 1731 году. Театр Маноэль — третий по старшинству из ныне действующих театров Европы и старейший действующий театр в Содружестве наций.

Театр является домашней площадкой Мальтийского филармонического оркестра.

Примечания

Ссылки 
 Сайт театра
 Театр Маноэль на сайте Malta2u.com (по-русски)
 Театр Маноэль на сайте www.turizm.ru (по-русски)

Театры по алфавиту
Театры, основанные в 1732 году
Здания и сооружения, построенные в 1732 году
Театры, построенные в XVII веке
Театры Валлетты
Архитектура барокко